

Música
April (álbum)
April (grupo musical)

Desambiguação